

Astronomia
 4332 Milton – asteroide del sistema solare
 Milton – cratere meteoritico di Mercurio

Geografia
 Australia
 Milton – città del Nuovo Galles del Sud
 Milton – sobborgo di Brisbane, Queensland
 Canada
 Milton – città dell'Ontario
 Milton No. 292 – municipalità rurale del Saskatchewan
 Nuova Zelanda
 Milton – città neozelandese sita nell'isola meridionale
 Regno Unito
 Milton – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Milton – località del Dunbartonshire Occidentale
 Milton of Campsie – località del Dunbartonshire Orientale
 Milton – parrocchia civile del distretto di Cherwell, Oxfordshire
 Milton – parrocchia civile del distretto di Vale of White Horse, Oxfordshire
 Stati Uniti d'America
 Milton – città della contea di Caswell, Carolina del Nord
 Milton – città della contea di Cavalier, Dakota del Nord
 Milton – città della contea di Sussex, Delaware
 Milton – capoluogo della contea di Santa Rosa, Florida
 Milton – città della contea di Fulton, Georgia
 Milton – villaggio della contea di Pike, Illinois
 Milton – città della contea di Wayne, Indiana
 Milton – città della contea di Van Buren, Iowa
 Milton – città della contea di Trimble, Kentucky
 Milton – territorio non organizzato della contea di Oxford, Maine
 Milton – comune della contea di Norfolk, Massachusetts
 Milton – township della contea di Antrim, Michigan
 Milton – township della contea di Cass, Michigan
 Milton – comune della contea di Strafford, New Hampshire
 Milton – città della contea di Saratoga, New York
 Milton – CDP della contea di Ulster, New York
 Milton – borough della contea di Northumberland, Pennsylvania
 Milton – città della contea di Chittenden, Vermont
 Milton – città della contea di Cabell, Virginia Occidentale
 Milton – città della contea di Pierce, Washington
 Milton – città della contea di Buffalo, Wisconsin
 Milton – città della contea di Rock, Wisconsin

Persone
Milton, soprannome di Milton Luiz de Souza Filho – ex calciatore brasiliano
Christine Milton – cantante danese
John Milton – compositore inglese, padre del poeta omonimo
John Milton – scrittore e poeta inglese
Keavon Milton – giocatore di football americano statunitense
Little Milton – musicista e cantante statunitense
Raymond Milton – hockeista su ghiaccio canadese
Taylor Milton – pallavolista statunitense
William Milton – rugbista a 15 e crickettista neozelandese

Musica
 Milton – album di Milton Nascimento del 1970
 Milton (Raça) – album di Milton Nascimento del 1976
 Milton – opera di Gaspare Spontini del 1804

Altro
 Milton – nome proprio di persona inglese maschile
 Milton – nome (di battaglia) del protagonista di Una questione privata, di Beppe Fenoglio
 Milton – personaggio Disney
 Milton – nome commerciale di un preparato ad uso disinfettante